Vautmans est un patronyme porté notamment par :

 Hilde Vautmans (1972-), femme politique belge flamande
 Valère Vautmans (1943-2007), homme politique belge flamand.